Ludovicus Antonius Josephus (Louis) Mazairac (1899-1984), burgemeester Woensdrecht (1946-1955) en Rosmalen (1955-1964) en broer van Toine
 Toine Mazairac (1901-1966), Nederlands wielrenner en broer van Louis
 Pierre Mazairac (1943), Nederlands meubel- en interieurontwerper